Платоновка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Платоновка — деревня в Терновском районе Воронежской области.
 Платоновка — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Платоновка — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Платоновка — деревня в Нововаршавском районе Омской области.
 Платоновка — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Платоновка — село в Шигонском районе Самарской области.
 Платоновка — село в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Платоновка — деревня в Арском районе Татарстана.
 Платоновка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Платоновка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Платоновка — село в составе города Ровеньки Луганской области.
 Платоновка — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Платоновка (до 2016 года — Кировка) — село в Носовском районе Черниговской области.

Станции РЖД 
 Платоновка — станция Дальневосточной железной дороги.
 Платоновка — станция Юго-Восточной железной дороги.